29-й укреплённый район — воинское формирование РККА СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Строительство района и формирование управления начато в 1940 году на полуострове Ханко у его основания для защиты военно-морской базы Балтийского флота, расположенной на арендованном полуострове. Строительство района производилось силами 51-го, 93-го, 94-го и 145-го отдельных строительных батальонов, 124-го инженерного батальонов, 42-го и 219-го отдельных сапёрных батальонов, 8-го и 21-го железнодорожных батальонов, 296-й и 101-й отдельных строительных рот.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 5 декабря 1941 года.

С 22 июня 1941 года ведёт бои на полуострове Ханко. Очевидно, что как самостоятельная боевая единица не использовался, поскольку все сухопутные части на полуострове были подчинены командованию 8-й стрелковой бригады. Управление укрепрайона по-видимому в октябре 1941 года было эвакуировано и вошло в состав 55-й армии под Ленинградом, а 5 декабря 1941 года расформировано.

Полное название 
29-й укреплённый район

Состав  
 142-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон 
 ?-й отдельный батальон связи
 ?-й отдельный сапёрный батальон
 ?-я полевая почтовая станция

Подчинение

Коменданты района 
 ?

См.также 

 Оборона Ханко

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Примечания 

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны